Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2011 vond plaats van 25 tot en met 30 april 2011 in de Portugese plaats Estoril. Het was de 15e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Estoril 2011. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – De titelverdedigster, de Letse Anastasija Sevastova, was voor dit toernooi als vierde geplaatst maar sneuvelde al in de eerste ronde. De als eerste geplaatste Russin Alisa Klejbanova bereikte de kwartfinale, waarin ze werd uitgeschakeld door de latere finaliste Kristina Barrois. Het was de ongeplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues die, zonder enig setverlies, het toernooi won. Ze versloeg in de finale de, eveneens ongeplaatste, Duitse Kristina Barrois. Medina Garrigues wist voor het eerst in haar carrière het enkelspeltoernooi van Estoril op haar naam te schrijven, nadat ze hier een jaar eerder de dubbelspeltitel had behaald, samen met de Roemeense Sorana Cîrstea. Het was de eerste WTA-enkelspelzege van 2011 voor Medina Garrigues (zelfs de eerste na een twee jaar durende periode zonder enige enkelspeltitel), haar tiende in totaal. Negen van de tien toernooizeges behaalde ze op gravel, waarmee ze op gelijke hoogte kwam met Venus Williams om met haar de eerste plaats te delen op de lijst van graveltitels binnen de groep van actieve speelsters.

 Dubbelspel – Medewinnares van vorig jaar, Anabel Medina Garrigues, was dit jaar samen met de Tsjechische Renata Voráčová als eerste geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin ze werden verslagen door de latere finalistes Eléni Daniilídou en Michaëlla Krajicek. Het ongeplaatste duo Alisa Klejbanova / Galina Voskobojeva werd de andere finalist. Zij hadden een lastige eerste-rondewedstrijd doorstaan waarin ze de beslissende match-tiebreak op het nippertje wonnen. De overige partijen kwamen ze zonder setverlies door. Ten slotte versloegen ze in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Michaëlla Krajicek, ook weer in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Estoril 2011
Estoril